Елитсеријен () је највише фудбалско лигашко такмичење у Норвешкој под контролом Фудбалског савеза Норвешке. Основана је 1937. године.

Историја 

Од оснивања до данас лига је променила неколико система такмичења.
 1937—1948 првенство је играно у више група по двоструком лига систему, а победници група су по куп систему играли за првака Норвешке.
 1948—1962 првенство се играло у две групе, а победници су играли утакмицу за националног првака.
 Финалисти прва три првенства по овом систему играли су по две утакмице, а после једну.
 У последње две сезоне у финалу су и друголасиране екипе су играле за треће место.
 Од сезоне 1961/62 првенству се игра по данашњем систему лиге по двоструком лига систему.
 Од 1963. прешло се на играње првенства у једној години, а сезона траје од марта до новембра. 

Број клубова у лиги се често мењао и варирао је од 10 до 16 колико их од 2009. има у Премијер лиги.

Назив лиге 
1937—1948: -{Norgesserien}-
1948—1962: -{Hovedserien}-
1963—1989: -{1. divisjon}-
1990—2016: -{Tippeligaen}-
2017—данас: -{Eliteserien}-

Састав лиге у сезони 2019. 
 Боде/Глимт
 Бран
 Хавесунд
 Кристијансунд
 Лилестрем
 Мјендален
 Молде
 Одс
 Ранхејм
 Розенборг
 Сарпсборг 08
 Стабек
 Стремсгодсет
 Тромсе
 Викинг
 Волеренга

УЕФА коефицијент 
УЕФА коефицијент норвешке лиге на крају сезоне 2018/19.
 21  Белорусија
 22  Шведска
 23  Норвешка
 24  Казахстан
 25  Пољска

Прваци Норвешке по сезонама 
Због различитог система играња првенства обај преглед је подељен у три дела.

1937—1948 
Прве три такмичарске сезоне првенство је играно у више група по двоструком лига систему, а победници група су по куп систему играли за првака. Ово су резултати финалне утакмице. Ако је финална утакмица завршена нерешено играла се нова.

1948—1961 
У овом периоду првенство се играло у две групе, а победници група су играли утакмицу за првака. Прва три првенства су имала у финалу по две утакмице.

У наредном периоду систем такмичења је исти, али се у финалу игра једна утакмица. Ако се финална утакмица заврши нерешено игра се нова.

У следеће две сезоне поред финалне утакмице и другопласирани из група су играли утакмицу за треће место.

1962—данас 
Од сезоне 1961/62. лига су игра у једној групи по двоструком лига систему. Само прва сезона играла се у две календарске године, а од 1963. уведена је сезона сваке календарске године од марта до новембра.

Успеси по клубовима 
1937—2017

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Норвешке
 Елитсеријен на сајту -{Soccerway}-

Н
Фудбал у Норвешкој
Премијер лига Норвешке у фудбалу